Gips steht für:
 Gips, Calciumsulfat-Dihydrat
 Baugips
 Gipsverband zur Fixation von Knochenbrüchen
 Gips oder Wie ich an einem einzigen Tag die Welt reparierte, Jugendroman von Anna Woltz aus dem Jahr 2015

Gips ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Boest Gips (1864–1920), niederländischer Sportschütze

GIPS steht als Abkürzung für:
 Giga-Instruktionen pro Sekunde, Maß für die Arbeitsgeschwindigkeit von Mikroprozessoren
 Global IP Solutions, früher Global IP Sound, ehemaliges IT-Unternehmen

Siehe auch:
 Gibbs
 Gibs
 Gyps

Abkürzung